Ada, or Ardor: A Family Chronicle é um romance por Vladimir Nabokov publicado em 1969.

Ada começou a materializar em 1959, quando Nabokov estava flertando com dois projetos, "The Texture of Time" e "Letters from Terra". Em 1965, ele começou a ver uma ligação entre as duas ideias, finalmente compondo um unificado romance de fevereiro de 1966 para outubro de 1968. A publicada cumulação se tornaria sua mais longa obra. Ada foi inicialmente dada uma mixada recepção. Mas, escrevendo em The New York Times Book Review, notado acadêmico Alfred Appel chamou isso "uma grande obra de arte, um livro necessário, radiante e arrebatador" e diz que isso "fornece ampla evidência que ele é um par de Kafka, Proust e Joyce".

Título 
De acordo para David Eagleman, Nabokov nomeou o personagem-título em parte após sua favorita borboleta. Um ávido (e profissional) colecionador de borboletas, Nabokov era especialmente afeiçoado de uma espécie particular com asas amarelas e um corpo preto. Como um sinesteta, ele associou cores com cada letra; A com amarelo, e D com preto. Assim ele viu uma reflexão de sua favorita borboleta (amarelo-preto-amarelo) no nome "Ada". Sua personagem, Ada, queria ser uma lepidopterista no livro.

"Ada" é também um tocadilho, um homófono, para "Ardor". Marina, mãe de Ada, pronuncia seu nome com "longos, profundos" russos "A"s, qual é como um falante de inglês não-rótico diria a palavra "Ardor". O nome de Ada inclui uma peça sobre  (), russo para Inferno, qual (de acordo com Rita Safariants) serve como um tema durante a história de acordo para Rita Safariants.

Enredo 
Ada conta a história de vida de um homem nomeado Van Veen, e seu caso de amor ao longo da vida com sua irmã Ada. Eles encontram quando ela tem onze (breve para ter doze) e ele tem catorze, acreditando que eles são primos (mais precisamente: que seus pais são primos e que suas mães são irmãs), e começam um caso sexual. Eles mais tarde descobrem que o pai de Van é também o de Ada e sua mãe é também sua. A história segue as várias interrupções e retomadas de seu caso. Ambos são ricos, educados, e inteligentes. Van vai para se tornar um psicólogo de renome mundial, e o livro em si toma a forma de suas memórias, escritas quando ele está em seus noventa, pontuadas com suas próprias e notas marginais de Ada, e em partes com notas por um não nomeado editor, sugerindo que o manuscrito não está completo.

O romance é dividido em cinco partes, cada mais curta em comprimento que o precedente (Parte quatro sendo a única exceção). Como eles progressam cronologicamente, esta estrutura evoca um senso de uma pessoa refletindo sobre suas próprias memórias, com uma adolescência alongando fora epicamente, e muitos anos mais tarde simplesmente piscando por.

Cenário 
A história toma lugar no final do século XIX no que aparece para ser uma história alternativa da Terra, qual é lá chamada Demonia ou Antiterra. Antiterra tem a mesma geografia e uma largamente similar história para aquela da Terra; entretanto, isso é crucialmente diferente em vários pontos. Por exemplo, os Estados Unidos incluem todas as Américas (quais foram descobertas por navegadores africanos). Mas isso foi também colonizado extensivamente por russos, então aquilo que nós conhecemos como Canadá ocidental é uma província falante russa chamada "Estoty", e Canadá oriental uma província falante francesa chamada "Canady". Russo, inglês, e francês estão todos em uso na América do Norte. Rússia em si, e muito da Ásia, é parte de um império chamado Tartary, enquanto a palavra "Rússia" é simplesmente um "sinônimo pitoresco" para Estoty. O Império Britânico, qual inclui a maioria ou toda a Europa e África, é governado (no século XIX) por um Rei Victor. Uma cidade nomeada Manhattan toma lugar da Cidade de Nova York de nosso universo Aristocracia é ainda difundida, mas alguma tecnologia tem avançado bem nas formas do século XX. Eletricidade, entretanto, tem sido banida desde quase o tempo de sua descoberta seguindo um evento referido para como "o desastre L". Aviões e carros existem, mas televisões e telefones não, suas funções servidas por similares dispositivos movidos por água. O cenário é portanto uma complexa mistura de Rússia e América nos séculos XIX e XX.

A crença em um mundo "gêmeo", Terra, é disseminada em Antiterra como um tipo de franja de religião ou alucinação em massa. (O nome "Antiterra" pode ser uma formação atrás disto; o planeta é "realmente" chamado "Demonia"). Uma das iniciais especialidades de Van como um psicólogo é pesquisar e trabalhar com pessoas que acreditam que elas estão de alguma forma em contato com Terra. História alegada da Terra, tão longe como ele afirma isso, aparece para ser aquela de nosso mundo: aquilo é, os personagens no romance sonham, ou alucinam, sobre o mundo real.

Os personagens centrais são todos membros da aristocracia norte-americana, de maioria descendente russa e irlandesa. Dementiy ("Demon") Veen é primo de primeiro grau com Daniel Veen. Eles casam com um par de irmãs gêmeas, Aqua e Marina respectivamente, que são também suas primas de segundo grau. Demon e Aqua criam um filho Ivan (Van); Dan e Marina duas filhas, Ada e Lucette. A história começa quando Van, idade 14, passa um verão com suas primas, então com 12 e 8. Uma aproximada ideia dos anos abrangidos por cada seção é provida em parenteses, abaixo, entretanto os pensamentos do narrador frequentemente desviam fora dos períodos notados.

Parte 1: 43 capítulos (1863–1888) 
Esta parte, qual um crítico chamou "o último romance russo do século XIX", toma quase a metade do livro. Ao longo desta parte do romance, as muitas passagens descrevendo o florescimento do amor de Van e Ada variam em ritmo, em estilo, e em vocabulário—variando de lustrosa, descrevendo simples ainda rica prosa sensual para lasciva e sátira barroca de pornografia do século XVIII—dependendo no humor que Nabokov deseja para transmitir.

Os primeiros quatro capítulos fornecem uma espécie de prólogo não oficial, em qual eles movem rapidamente para trás e frente através da cronologia da narrativa, mas maioria lida com eventos entre 1863 e 1884, quando o principal impulso da história começa. Eles descrevem Van e Ada descobrindo seu verdadeiro relacionamento, o tempestuoso caso de Demon e Marina, a irmã de Marina, Aqua descende em loucura e obsessão com Terra e água, e "primeiro amor" de Van, uma menina que ele vê em uma loja de antiguidades mas nunca fala. Alguns leitores consideram estes primeiros quatro capítulos como sendo deliberadamente difíceis. Capítulos 4 para 43 em maioria lidam com adolescência de Van, e seus primeiros encontros com sua "prima" Ada—focados nos dois verões quando ele junta com ela (e sua "irmã" Lucette) em Ardis Hall, sua casa ancestral, em 1884 e 1888.

Em 1884 Van e Ada, idade 14 e 12, caem passionalmente no amor, e seu caso é marcado por um poderoso senso de romântico erotismo. O livro abre com sua descoberta que eles são em fato não primos mas irmão e irmã. A passagem é notoriamente difícil, tanto mais como nenhum deles explicitamente afirma a conclusão que eles têm desenhado (tratando isso como óbvio), e isso é apenas referido para passagem mais tarde no texto. Embora a mãe de Ada mantenha uma foto do casamento datada de agosto de 1871, onze meses antes de seu nascimento, eles encontram em uma caixa no sótão um anúncio de jornal datando o casamento para dezembro de 1871; e além disso que Dan tem estado fora desde aquela primavera, como provado por seus extensivos rolos de filme. Daí ele não é pai de Ada. Além disso, eles encontram um anotado álbum de flor mantido por Marina em 1869–70 qual indica, muito obliquamente, que ela estava grávida e confinada para um sanatório ao mesmo tempo como Aqua; aquelas 99 orquídeas foram entregues para Marina, de Demon, no aniversário de Van; e que Aqua teve um aborto em um acidente esquiando. Isso mais tarde transpira que Marina deu a criança para sua irmã para substituir aquela que tem perdido—então ela é em fato mãe de Van—e aquele seu caso com Demon continuou até a concepção de Ada. Isso faz Lucette (filha de Dan e Marina) a uterina meia-irmã de ambos deles.

Van retorna para Ardis para uma segunda visita no verão de 1888. O caso tem tornado tenso porque suspeitas de Van que Ada tem tido outro amante e a crescente intrusão de Lucette (sua agora meia-irmã de 12 anos) em seus encontros (uma intrusão que Van metade recebe mas Ada ressente). Esta seção acaba com a descoberta de Van que Ada tem em fato sido infiel e sua fuga de Ardis para exata vingança em cima daqueles "rivais" de quem ele está consciente—Phillip Rack, professor de música caracterizado fraco e mais velho de Ada; e Percy de Prey, um em vez grosseiro vizinho. Van é distraído por uma chance de altercação com um soldado nomeado Tapper, quem ele desafia para um duelo e por quem ele é ferido. No hospital ele se impõe em cima de Phillip Rack, que está morrendo, e quem Van não pode trazer si mesmo para exata vingança em cima. Ele então recebe a palavra que Percy de Prey tem sido baleado e morto na versão da Antiterra da Guerra da Crimeia em andamento. Van move para viver com Cordula de Prey, prima de Percy, em seu apartamento de Manhattan, enquanto ele totalmente se recupera. Eles têm uma superficial relação física, qual providencia Van com descanso da tensão emocional de seus sentimentos por Ada.

Parte 2: 11 capítulos (1888–1893) 
Van gasta seu tempo desenvolvendo seus estudos em psicologia, e visitando um número de bordéis da classe alta da "Villa Venus". No outono de 1892 Lucette, agora tendo declarado seu amor por Van, traz ele uma carta de Ada em qual ela anuncia que ela tem recebido uma oferta de casamento de um rico russo, Andrey Vinelander. Deveria Van desejar para convidar ela para viver com ele e ela iria recusar a oferta de casamento. Van faz então, e eles começam vivendo juntos em um apartamento que Van tem comprado do velho amigo de escola de Ada, e ex-amante de Van, Cordula de Prey.

Em fevereiro de 1893 seu pai, Demon, chega com notícias que seu primo (suposto pai de Ada, mas atual padrasto) Dan tem morrido seguindo um período de exposição causado por correr nu nos bosques perto de sua casa durante um aterrorizante episódio alucinatório. Em cima agarrando a situação considerando Van e Ada, ele conta para Van que Ada iria ser mais feliz se ele "desse ela"—e que é mais, ele iria deserdar Van completamente se ele falhar para fazer isso. Van concorda, sai, e atenta suicídio, qual falha quando sua arma falha para atirar. Ele então deixa seu apartamento em Manhattan e preocupa si mesmo com caçar uma ex-criada em Ardis, Kim Beauharnais, que tem estado chantageado eles com evidência fotográfica de seu caso, e batendo nele com um alpenstock até que ele é cego.

Parte 3: 8 capítulos (1893–1922) 
Com Ada tendo casado com Andrey Vinelander, Van ocupa si mesmo em viajar e em seus estudos, até 1901 quando Lucette reaparece na Inglaterra. Ela tem si mesma reservado no mesmo navio transatlântico, o Tobakoff, que Van está tomando de volta para América. Ela atenta para seduzir ele na travessia e quase consegue, mas é frustrada quando Ada aparece como uma atriz no filme, Don Juan's Last Fling, que eles estavam assistindo juntos no cinema a bordo. Lucette consome um número de pílulas para dormir e comete suicídio por afogar ela mesma do Tobakoff no Atlântico. Em março de 1905, Demon morre em um acidente de avião.

Mais tarde em 1905, Ada e Andrey chegam na Suíça como parte de uma festa engajada em descobrir a fortuna de Lucette, encoberta em várias contas de banco escondidas. Van encontra com eles, e juntos ele e Ada formulam um plano para ela para deixar seu marido e viver com ele. Isto é agora considerado possível devido para a morte de Demon. Durante suas estadias na Suíça, entretanto, Andrey cai doente com tuberculose, e Ada decide que ela não pode abandonar ele até que ele tenha recuperado. Van e Ada partem, e Andrey permanece doente por 17 anos, ao qual ponto que ele morre. Ada então voa de volta para Suíça para encontrar com Van.

Parte 4: Não subdividido (o.s. 1 capítulo) (1922) 
Esta parte consiste da leitura de Van em "The Texture of Time", aparentemente transcrito de sua leitura disso em um gravador como ele dirige através da Europa do Adriático para encontrar Ada em Montreux, Suíça, enquanto ela está em seu caminho da América via Genebra. A transcrição tem então sido editada para fundir em uma descrição de seu e Ada encontro atual, e então fora novamente. Isto faz esta parte do romance notavelmente auto-reflexiva, e isso é algumas vezes citado como a parte "difícil" do romance, alguns revisores mesmo afirmando que eles desejaram que Nabokov tenha "deixado isso fora". Isso poderia inversamente argumentar que isso é uma das mais potentes evocações de um dos temas centrais do romance, a relação de pessoal experiência de tempo para um dos sensos de ser no e do mundo.

No fim desta seção, Van e Ada juntam-se para viver como homem e mulher.

Parte 5: 6 capítulos (1922–1967) 
Esta seção do romance é uma das mais claras situada em 1967, como Van completa suas memórias como previsto em Ada or Ardor: A Family Chronicle. Ele descreve seu contentamento, tal como isso é, seu relacionamento com seu livro, e a continuada presença e amor de Ada. Isto é intercalado com observações sobre as devastações do tempo. Como câncer desenvolve dolorosamente dentro dele, Van e Ada restruturam 80 anos de fragmentos em uma conversação sobre morte, e Van quebra de corrigindo sua essencialmente completa mas não ainda totalmente polida obra como o livro se torna distorcido. O livro pára referindo para Van e Ada, fundindo eles em "Vaniada, Dava ou Vada, Vanda e Anda", como eles começam um suicídio e "morrem no livro terminado". (Se eles realmente morrem é disputado por críticos, como o autor diz "se nosso casal extraído no tempo, deitado fixamente sempre intencionava para morrer".)

Recepção

Século XXI 
Garth Risk Hallberg achou o livro desafiador, mas também aclamou sua prosa e argumentou que Nabokov "manages a kind of Proustian magic trick: he recovers, through evocation, the very things whose losses he depicts.""

Ver também 

 Tlön, Uqbar, Orbis Tertius por Jorge Luis Borges
 René, Atala, Romance à Hélène e Mémoires d'Outre-Tombe por Chateaubriand
 The Man in the High Castle (1962) por Philip K. Dick
 The Ambidextrous Universe por Martin Gardner

Leitura adicional 
Cangogni, Annapaola (1995) Nabokov and Chateaubriand, in Vladimir E. Alexandrov (1995) The Garland Companion to Vladimir Nabokov
"Vladimir Nabokov, Science Fiction Writer" por Ted Gioia (Conceptual Fiction)

Ligações externas 
AdaOnline "combina o texto do mais longo e rico romance de Vladimir Nabokov, em um quadro, e em outro, anotações e pré- e pós-notas para cada capítulo, hiperligados para cada outro e para um terceiro quadro incorporando materiais suplementários, especialmente ilustrações pictoriais e uma lista de verbal e temáticos motivos no romance".
 
Bridges to Antiterra é um atento em catalogar e providenciar, quando disponível, versões na internet em domínio público dos numerosos textos para quais Nabokov aludiu em Ada.
A Timeline of Ada
The Geography of Antiterra
"Vladimir Nabokov, Science Fiction Writer" by Ted Gioia (Conceptual Fiction)"

Livros de 1969
Romances de ficção científica
Histórias alternativas
Livros de Vladimir Nabokov
Incesto na ficção
!Mais Teoria da História na Wiki (Wikiconcurso de edição)